EMC kan syfta på:

 EMC – förmågan hos en apparat, utrustning eller system att fungera i sin elektromagnetiska omgivning, se Elektromagnetisk kompatibilitet
 EMC-direktivet – ett EU-direktiv som gäller elektromagnetisk kompatibilitet inom Europa
 EMC Corporation – ett globalt informationshanteringsföretag baserat i Hopkinton, Massachusetts, USA